Километро Дијесиочо има више значења:

 Километро Дијесиочо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Километро Дијесиочо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику